Sankt Vitus katedral kan syfta på:

Vituskatedralen – en domkyrka i Prag i Tjeckien. 
 Sankt Vitus katedral – en domkyrka i Rijeka i Kroatien, se Katedralen i Rijeka

Se även 
Sankt Vitus